«Ряби́новый вальс» — российский полнометражный художественный фильм 2009 года режиссёра Алёны Семёновой.

Сюжет 
История фильма повествует о малоизвестных фактах заключительного периода Великой Отечественной Войны. Оштинский район Вологодской области освобождён от гитлеровцев, налаживается мирная жизнь.

По решению Наркомата обороны вся территория района, ранее занятая врагом, должна быть очищена от военной техники и боеприпасов.

Специальное подразделение сапёров, созданное в основном из женщин и девушек 17-20 лет, под командованием молодого офицера-инструктора, проводит работы по разминированию.

Их боевая работа — постоянный риск потерять жизнь.

В центре сюжета — история яркой и короткой любви Алексея (Леонид Бичевин) и матери-одиночки Полины (Карина Андоленко).

Неожиданностью для главных героев становится возвращение с фронта мужа Полины — Егора (Сергей Горобченко), считавшегося погибшим. Похоронка об его гибели была отправлена командиром части ошибочно.

Сюжет фильма основан на реальных событиях.

В ролях

Награды и номинации

Статьи и публикации

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фильмы о Великой Отечественной войне
Военные фильмы России

Внешние медиафайлы